

Presentación previa 
El español Pablo Carreño-Busta fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El español Albert Montañés ganó el título, derrotando al italiano Potito Starace en la final por 6-2 y 6-4.

Cabezas de serie 

  Paolo Lorenzi (Semifinales)
  Daniel Gimeno Traver (Semifinales)
  Filip Krajinović (Baja)
  Filippo Volandri (Cuartos de final)

<li>  'Albert Montañés (CAMPEÓN)
<li>  Adrian Ungur (Segunda ronda)
<li>  Potito Starace (FINAL)
<li>  Rogério Dutra Silva (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Cordenons 2014